Il termine Lehtinen può riferirsi a:

Persone 
Ileana Ros-Lehtinen – politica statunitense (1952-   )
Jarmo Lehtinen – pilota di rally finlandese, (1969-   )
Kalle Lehtinen – calciatore finlandese, (1968-   )
Lauri Lehtinen – atleta finlandese, 5000 metri, (1908-1973)
Lauri Lehtinen – calciatore finlandese, (1909-1991)
Lauri Lehtinen – calciatore finlandese, detto Lati (1927-2016)
Mika Lehtinen – hockeista su ghiaccio finlandese (1975-   )
Pekka Lehtinen – aracnologo finlandese (1938-   )
Ville Lehtinen – calciatore finlandese, (1978-   )